Игорь Александрович Пономарёв: Пономарёв, Игорь Александрович (1965—2010) — российский предприниматель, основатель группы компаний Genser.
 Пономарёв, Игорь Александрович (род. 1996) — российский футболист.